Guepiniopsis är ett släkte av svampar. Guepiniopsis ingår i familjen Dacrymycetaceae, ordningen Dacrymycetales, klassen Dacrymycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Guepiniopsis